У таблиці наведено перелік усіх дільників чисел від 1 до 1000.

Дільник цілого числа  — це ціле число , для якого  є цілим числом (яке також є дільником ). Наприклад, 3 є дільником числа 21, оскільки 21/3 = 7 (і 7 також є дільником числа 21).

Якщо  є дільником числа , то дільником є й . В таблиці наведено тільки додатні дільники.

Легенда таблиці 
  — число додатних дільників числа , враховуючи 1 та саме число 
 — сума всіх додатних дільників числа , враховуючи 1 та саме число 
  — сума власних дільників , не враховуючи саме число ; тобто, 
 досконале число дорівнює сумі своїх дільників; тобто, ; досконалими числами між 1 і 1000 є 6, 28 і 496
недостатнє число більше, ніж сума його дільників; тобто, 
надлишкове число менше, ніж сума його дільників; тобто, 
 просте число ділиться лиш на 1 і на себе, отже, . Прості числа завжди недостатні, оскільки .

Від 1 до 100

Від 101 до 200

Від 201 до 300

Від 301 до 400

Від 401 до 500

Від 501 до 600

Від 601 до 700

Від 701 до 800

Від 801 до 900

Від 901 до 1000

Див. також 
 Ознака подільності чисел
 Таблиця простих множників

Математичні списки
Числа
Дільників